Лесно́й городо́к — остановочный пункт Заволжского направления Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде. Входит в состав 1-й Сормовской линии Нижегородской городской электрички. Открыт 17 сентября 2015 года. Недалеко располагается одноимённый микрорайон.

|}

Описание 
Для посадки пассажиров имеется одна боковая платформа, откуда пригородными электропоездами можно добраться вплоть до станций Нижний Новгород-Московский и Заволжье-Пассажирский.

В пешей доступности остановка общественного транспорта «Школа № 98» на Московском шоссе.

Железнодорожные станции, открытые в 2015 году
Остановочные пункты Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Нижегородская городская электричка
Здания и сооружения, построенные в 2015 году в России
2010-е годы в Нижегородской области